Cepões ist der Name mehrerer Orte in Portugal:

 Cepões (Lamego), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Lamego
 Cepões (Ponte de Lima), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Ponte de Lima
 Cepões (Viseu), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Viseu